Križaljka
Križaljka (Osijek), osječki zagonetački list
Križaljka (Zagreb), zagrebački zagonetački list